Maria af Rumænien eller Marie af Rumænien kan henvise til flere personer:

 Maria af Rumænien (1870-1874) – datter af Carol 1. af Rumænien
 Marie af Edinburgh (1875–1938) – datter af Prins Alfred af Storbritannien og gift med Kong Ferdinand 1. af Rumænien
 Maria af Rumænien (1900-1961) – datter af Kong Ferdinand 1. af Rumænien og gift med Kong Alexander 1. af Jugoslavien
 Maria af Rumænien (født 1964) – datter af Kong Mihai 1. af Rumænien